Bark har flere betydninger:
 Bark (skibstype) – en skibstype, hvor de forreste master er fuldriggede og fører råsejl, og den sidste mast, mesanmasten, altid kun gaffelsejl.
 Bark (plantedel) – det yderste lag af et træs eller en busks grene eller stamme.
 Bark (kommune) – by og en kommune i Amt Leezen i Kreis Segeberg, i den sydøstlige del af den tyske delstat Slesvig-Holsten.
 Hjernebark – det yderste lag af storhjernen og lillehjernen hos højerestående dyr.

Se også
 Kinatræ – træ af hvis bark (kinabark) udvindes kinin, som førhen blev brugt til behandling af malaria.